Vous trouvez ci-dessous la liste des préfets de département du Consulat et du Premier Empire, depuis la création de la fonction, par la loi du 28 pluviôse an VIII, jusqu'à la chute définitive du régime, au lendemain de la bataille de Waterloo ().

Dans un souci de cohérence, les préfets de la Première Restauration ( - ) seront aussi nommés.


 Sommaire 

Ain – Aisne – Allier – Basses-Alpes – Hautes-Alpes – Alpes-Maritimes – Apennins – Ardèche – Ardennes – Ariège – Arno – Aube – Aude – Aveyron – Bouches-de-l'Èbre – Bouches-de-l'Èbre-Montserrat – Bouches-de-l'Elbe – Bouches-de-l'Escaut – Bouches-de-l'Yssel – Bouches-de-la-Meuse – Bouches-du-Rhin – Bouches-du-Rhône – Bouches-du-Weser – Calvados – Cantal – Charente – Charente-Inférieure – Cher – Corcyre – Corrèze – Corse – Côte-d'Or – Côtes-du-Nord – Creuse – Deux-Nèthes – Deux-Sèvres – Doire – Dordogne – Doubs – Drôme – Dyle – Ems-Occidental – Ems-Oriental – Ems-Supérieur – Escaut – Eure – Eure-et-Loir – Finistère – Forêts – Frise – Gard – Haute-Garonne – Gênes – Gers – Gironde – Golo – Hérault – Ille-et-Vilaine – Indre – Indre-et-Loire – Isère – Ithaque – Jemappes – Jura – Landes – Léman – Liamone – Lippe – Loir-et-Cher – Loire – Haute-Loire – Loire-Inférieure – Loiret – Lot – Lot-et-Garonne –Lozère – Lys - Maine-et-Loire – Manche – Marengo – Marne – Haute-Marne – Mayenne – Méditerranée – Mer-Égée – Meurthe – Meuse – Meuse-Inférieure – Mont-Blanc – Mont-Tonnerre – Montenotte – Montserrat – Morbihan – Moselle – Nièvre – Nord – Oise – Ombrone – Orne – Ourte – Pas-de-Calais – Pô – Puy-de-Dôme – Basses-Pyrénées – Hautes-Pyrénées – Pyrénées-Orientales – Bas-Rhin – Haut-Rhin – Rhin-et-Moselle – Rhône – Roer – Rome – Sambre-et-Meuse – Haute-Saône – Saône-et-Loire – Sarre – Sarthe – Sègre – Sègre-Ter – Seine – Seine-Inférieure – Seine-et-Marne – Seine-et-Oise – Sésia – Simplon – Somme – Stura – Tanaro – Tarn – Tarn-et-Garonne – Taro – Ter – Tibre – Trasimène – Var – Vaucluse – Vendée – Vienne – Haute-Vienne – Vosges – Yonne – Yssel-Supérieur – Zuyderzée –

Les préfets de police de Paris – Les préfets et l'héraldique napoléonienne – Bibliographie – Articles connexes – Liens externes – Notes et références –

Ain 

 (Chef-lieu : Bourg)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Aisne 

 (Chef-lieu : Laon)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Allier 

 (Chef-lieu : Moulins)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Basses-Alpes 

 (Chef-lieu : Digne)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Hautes-Alpes 

 (Chef-lieu : Gap)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Alpes-Maritimes 

 (Chef-lieu : Nice)
 Date de création : 1793
 Date de suppression : 1814

Consulat et Premier Empire

Apennins 

 (Chef-lieu : Chiavari)
 Date de création : 
 Date de suppression : 1814

Consulat et Premier Empire

Ardèche 

 (Chef-lieu : Privas)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Ardennes 

 (Chef-lieu : Mézières)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Ariège 

 (Chef-lieu : Foix)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Arno 

 (Chef-lieu : Florence)
 Date de création : 
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Aube 

 (Chef-lieu : Troyes)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Aude 

 (Chef-lieu : Carcassonne)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Aveyron 

 (Chef-lieu : Rodez)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Bouches-de-l'Èbre 

 (Chef-lieu : Lérida)
 Date de création : 
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Bouches-de-l'Èbre-Montserrat 

 (Chef-lieu : Barcelone)
 Date de création :  
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Bouches-de-l'Elbe 

 (Chef-lieu : Hambourg)
 Date de création : 
 Date de suppression : 1814

Consulat et Premier Empire

Bouches-de-l'Escaut 

 (Chef-lieu : Middelbourg)
 Date de création : 
 Date de suppression : 1814

Consulat et Premier Empire

Bouches-de-l'Yssel 

 (Chef-lieu : Zwolle)
 Date de création : 
 Date de suppression : 1814

Consulat et Premier Empire

Bouches-de-la-Meuse 

 (Chef-lieu : La Haye)
 Date de création : 
 Date de suppression : 1814

Consulat et Premier Empire

Bouches-du-Rhin 

 (Chef-lieu : Bois-le-Duc)
 Date de création : 
 Date de suppression : 1814

Consulat et Premier Empire

Bouches-du-Rhône 

 (Chef-lieu : Marseille)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Bouches-du-Weser 

 (Chef-lieu : Brême)
 Date de création : 
 Date de suppression : 1814

Consulat et Premier Empire

Calvados 

 (Chef-lieu : Caen)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Cantal 

 (Chef-lieu : Aurillac)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Charente 

 (Chef-lieu : Angoulême)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Charente-Inférieure 

 (Chef-lieu : Saintes)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Cher 

 (Chef-lieu : Bourges)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Corcyre 

 (Chef-lieu : Corfou)
 Date de création : 1797
 Date de suppression : 1802 (perdu dès 1799)

Consulat et Premier Empire

Corrèze 

 (Chef-lieu : Tulle)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Corse 

 (Chef-lieu : Ajaccio)
 Date de création : 1790, 1811 
 Date de suppression : 1793, 1976

Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Côte-d'Or 

 (Chef-lieu : Dijon)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Côtes-du-Nord 

 (Chef-lieu : Saint-Brieuc)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Creuse 

 (Chef-lieu : Guéret)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Deux-Nèthes 

 (Chef-lieu : Anvers)
 Date de création : 
 Date de suppression : 1814

Consulat et Premier Empire

Deux-Sèvres 

 (Chef-lieu : Niort)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Doire 

 (Chef-lieu : Ivrée)
 Date de création : 
 Date de suppression : 1814

Consulat et Premier Empire

Dordogne 

 (Chef-lieu : Périgueux)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Doubs 

 (Chef-lieu : Besançon)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Drôme 

 (Chef-lieu : Valence)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Dyle 

 (Chef-lieu : Bruxelles)
 Date de création : 
 Date de suppression : 1814

Consulat et Premier Empire

Ems-Occidental 

 (Chef-lieu : Groningue)
 Date de création : 
 Date de suppression : 1814

Consulat et Premier Empire

Ems-Oriental 

 (Chef-lieu : Aurich)
 Date de création : 
 Date de suppression : 1814

Consulat et Premier Empire

Ems-Supérieur 

 (Chef-lieu : Osnabruck)
 Date de création : 
 Date de suppression : 1814

Consulat et Premier Empire

Escaut 

 (Chef-lieu : Gand)
 Date de création : 1795
 Date de suppression : 1814

Consulat et Premier Empire

Eure 

 (Chef-lieu : Évreux)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Eure-et-Loir 

 (Chef-lieu : Chartres)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Finistère 

 (Chef-lieu : Quimper)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Forêts 

 (Chef-lieu : Luxembourg)
 Date de création : 
 Date de suppression : 1814

Consulat et Premier Empire

Frise 

 (Chef-lieu : Leeuwarden)
 Date de création : 
 Date de suppression : 1814

Consulat et Premier Empire

Gard 

 (Chef-lieu : Nîmes)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Haute-Garonne 

 (Chef-lieu : Toulouse)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Gênes 

 (Chef-lieu : Gênes)
 Date de création : 
 Date de suppression : 1814

Consulat et Premier Empire

Gers 

 (Chef-lieu : Auch)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Gironde 

 (Chef-lieu : Bordeaux)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours 

 Jacques Joseph Garat (1767-vers 1838),  de la préfecture pendant les Cent-Jours

Golo 

 (Chef-lieu : Bastia)
 Date de création : 1793
 Date de suppression : 1811

Consulat et Premier Empire

Hérault 

 (Chef-lieu : Montpellier)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Ille-et-Vilaine 

 (Chef-lieu : Rennes)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Indre 

 (Chef-lieu : Châteauroux)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Indre-et-Loire 

 (Chef-lieu : Tours)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Isère 

 (Chef-lieu : Grenoble)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Ithaque 

 (Chef-lieu : Argostoli)
 Date de création : 1797
 Date de suppression : 1802 (perdu dès 1799)

Consulat et Premier Empire

Jemappes 

 (Chef-lieu : Mons)
 Date de création : 
 Date de suppression : 1814

Consulat et Premier Empire

Jura 

 (Chef-lieu : Lons-le-Saunier)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Landes 

 (Chef-lieu : Mont-de-Marsan)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Léman 

 (Chef-lieu : Genève)
 Date de création : 1798
 Date de suppression : 1815

Consulat et Premier Empire

Liamone 

 (Chef-lieu : Ajaccio)
 Date de création : 1793
 Date de suppression : 1811 : le Golo et le Liamone sont réunis de nouveau dans le département de la Corse.

Consulat et Premier Empire

Lippe 

 (Chef-lieu : Münster)
 Date de création : 
 Date de suppression : 1814

Consulat et Premier Empire

Loir-et-Cher 

 (Chef-lieu : Blois)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Loire 

 (Chef-lieu : Montbrison)
 Date de création : 1793
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire 

 (1812, sans suite)Poursuit sa carrière au Royaume des Pays-Bas

Première Restauration

Cent-Jours

Haute-Loire 

 (Chef-lieu : Le Puy)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Loire-Inférieure 

 (Chef-lieu : Nantes)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire 

 Sous-préfet d'Ancenis :
 
 Sous-préfet de Châteaubriant :
 Édouard Lorois (), devient préfet du Morbihan : 1830-1848 ;
 Sous-préfet de Nantes (1811-1815) :
 
 Sous-préfet de Paimbœuf :
 
 Sous-préfet de Savenay :
 Anne Étienne Louis Harmand d'Abancourt, auditeur au Conseil d'État (), devient préfet des Hautes-Alpes : 1814-1815.

Première Restauration

Cent-Jours

Loiret 

 (Chef-lieu : Orléans)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Lot 

 (Chef-lieu : Cahors)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Lot-et-Garonne 

 (Chef-lieu : Agen)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Lozère 

 (Chef-lieu : Mende)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Lys 

 (Chef-lieu : Bruges)
 Date de création : 
 Date de suppression : 1814

Consulat et Premier Empire

Maine-et-Loire 

 (Chef-lieu : Angers)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Manche 

 (Chef-lieu : Saint-Lô)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Marengo 

 (Chef-lieu : Alexandrie)
 Date de création :  
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Marne 

 (Chef-lieu : Châlons-sur-Marne)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Haute-Marne 

 (Chef-lieu : Chaumont)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Méditerranée 

 (Chef-lieu : Livourne)
 Date de création : 
 Date de suppression : 1814

Consulat et Premier Empire

Mer-Égée 

 (Chef-lieu : Zakynthos)
 Date de création : 1797
 Date de suppression : 1802 (perdu dès 1799)

Consulat et Premier Empire

Mayenne 

 (Chef-lieu : Laval)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Meurthe 

 (Chef-lieu : Nancy)
 Date de création : 
 Date de suppression : 1871

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Meuse 

 (Chef-lieu : Bar-sur-Ornain)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Meuse-Inférieure 

 (Chef-lieu : Maëstricht)
 Date de création : 1795
 Date de suppression : 1814

Consulat et Premier Empire

Mont-Blanc 

 (Chef-lieu : Chambéry)
 Date de création : 1792
 Date de suppression : 1815

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Mont-Tonnerre 

 (Chef-lieu : Mayence)
 Date de création : 
 Date de suppression : 1814

Consulat et Premier Empire

Montenotte 

 (Chef-lieu : Savone)
 Date de création : 
 Date de suppression : 1814

Consulat et Premier Empire

Montserrat 

 (Chef-lieu : Barcelone)
 Date de création : 
 Date de suppression : 1814

Consulat et Premier Empire

Morbihan 

 (Chef-lieu : Vannes)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Moselle 

 (Chef-lieu : Metz)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Nièvre 

 (Chef-lieu : Nevers)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Nord 

 (Chef-lieu : Lille)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Oise 

 (Chef-lieu : Beauvais)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Ombrone 

 (Chef-lieu : Sienne)
 Date de création : 
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Orne 

 (Chef-lieu : Alençon)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Ourte 

 (Chef-lieu : Liège)
 Date de création : 
 Date de suppression : 1814

Consulat et Premier Empire

Pas-de-Calais 

 (Chef-lieu : Arras)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Pô 

 (Chef-lieu : Turin)
 Date de création :  
 Date de suppression : 1814

Consulat et Premier Empire

Puy-de-Dôme 

 (Chef-lieu : Clermont)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Basses-Pyrénées 

 (Chef-lieu : Pau)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Hautes-Pyrénées 

 (Chef-lieu : Tarbes)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Pyrénées-Orientales 

 (Chef-lieu : Perpignan)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Bas-Rhin 

 (Chef-lieu : Strasbourg)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Haut-Rhin 

 (Chef-lieu : Colmar)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Rhin-et-Moselle 

 (Chef-lieu : Coblence)
 Date de création : 
 Date de suppression : 1814

Consulat et Premier Empire

Rhône 

 (Chef-lieu : Lyon)
 Date de création : 1793
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Roer 

 (Chef-lieu : Aix-la-Chapelle)
 Date de création : 
 Date de suppression : 1814

Consulat et Premier Empire

Rome 

 (Chef-lieu : Rome)
 Date de création : Créé sous le nom de département du Tibre le , le département pris le nom de « département de Rome » le 
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Sambre-et-Meuse 

 (Chef-lieu : Namur)
 Date de création : 
 Date de suppression : 1814

Consulat et Premier Empire

Haute-Saône 

 (Chef-lieu : Vesoul)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Saône-et-Loire 

 (Chef-lieu : Mâcon)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Sarre 

 (Chef-lieu : Trèves)
 Date de création : 
 Date de suppression : 1814

Consulat et Premier Empire

Sarthe 

 (Chef-lieu : Le Mans)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Sègre 

 (Chef-lieu : Puigcerda)
 Date de création : [26 janvier] 1812
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Sègre-Ter 

 (Chef-lieu : Gérone)
 Date de création : 
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Seine 

 (Chef-lieu : Paris)
 Date de création : 
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Seine-Inférieure 

 (Chef-lieu : Rouen)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Seine-et-Marne 

 (Chef-lieu : Melun)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Seine-et-Oise 

 (Chef-lieu : Versailles)
 Date de création : 
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Sésia 

 (Chef-lieu : Verceil)
 Date de création : 
 Date de suppression : 1814

Consulat et Premier Empire

Simplon 

 (Chef-lieu : Sion)
 Date de création : 
 Date de suppression : 1815

Consulat et Premier Empire

Somme 

 (Chef-lieu : Amiens)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Stura 

 (Chef-lieu : Coni)
 Date de création :  
 Date de suppression : 1814

Consulat et Premier Empire

Tanaro 

 (Chef-lieu : Asti)
 Date de création : 
 Date de suppression : Le département fut supprimé le  et son territoire réparti entre ceux du Marengo, du Montenotte et de la Stura

Consulat et Premier Empire

Tarn 

 (Chef-lieu : Albi)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Tarn-et-Garonne 

 (Chef-lieu : Montauban)
 Date de création : 1808
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Taro 

 (Chef-lieu : Parme)
 Date de création : 
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Ter 

 (Chef-lieu : Gérone)
 Date de création : 
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Trasimène 

 (Chef-lieu : Spolète)
 Date de création : 
 Date de suppression : 1814

Consulat et Premier Empire

Var 

 (Chef-lieu : Draguignan)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Vaucluse 

 (Chef-lieu : Avignon)
 Date de création : 1793
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Vendée 

 (Chef-lieu : Fontenay-le-Peuple puis Napoléonville)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Vienne 

 (Chef-lieu : Poitiers)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Haute-Vienne 

 (Chef-lieu : Limoges)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Vosges 

 (Chef-lieu : Épinal)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Yonne 

 (Chef-lieu : Auxerre)
 Date de création : 1790
 Date de suppression :

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Yssel-Supérieur 

 (Chef-lieu : Arnhem)
 Date de création : 
 Date de suppression : 1814

Consulat et Premier Empire

Zuyderzée 

 (Chef-lieu : Amsterdam)
 Date de création : 
 Date de suppression :1814

Consulat et Premier Empire

Les préfets de police de Paris

Consulat et Premier Empire

Première Restauration

Cent-Jours

Les préfets et l'héraldique napoléonienne 

Sous le Premier Empire, lorsque les préfets étaient anoblis, ils se voyaient attribé une augmentation propre à leur fonction.

Néanmoins, lorsqu'ils avaient occupé, à un autre moment de leur vie, une fonction autre que celle de préfet il est possible qu'il arboraient sur leurs armes l'augmentation de la dite fonction. Ainsi le Comte de Celles, préfet de Loire-Inférieure puis du Zuyderzée, portait non pas le canton des Comtes préfets de l'Empire, mais celui des Comtes-Conseillers d'État.

Bibliographie 

  ;
  ;
  ;
 Préfets ayant exercé un mandat parlementaire :
 
 Officiers généraux devenus préfets :
 Charles Mullié, Biographie des célébrités militaires des armées de terre et de mer de 1789 à 1850, 1852  ;
  ;
 Récipiendaires de l'Ordre de la Légion d'honneur :
 .

Voir aussi

Articles connexes 

 Préfet (France) ;
 Préfet de département ;
 Liste des départements français de 1811 ;
 Départements français d'Espagne ;
 Liste des anciens départements d'Italie ;
 Départements français de Grèce ;
 Départements des Pays-Bas ;

Liens externes 
 Les préfets sur thierry.pouliquen.free.fr ;
 La Préfectorale sur roglo.eu ;
 World Statesmen Org Germany La-co sur www.scribd.com ;
 www.worldstatesmen.org
 De vier prefecten van het departement van de Leie sur users.skynet.be.

Notes et références 

!